trawnik (murawa)
 trawnik – inna nazwa brodźca leśnego (Tringa glareola).
 Trawnik – grupa muzyczna
 Trawnik – singel Tulia i Kasi Kowalskiej
 Trawnik – wieś w Bułgarii
 przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych

Zobacz też 
 Travnik – miasto w Bośni i Hercegowinie